Röll bzw. Røll ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Röll (1886–1952), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Franz Josef Röll (* 1949), deutscher Medienpädagoge
 Fritz Röll (1879–1956), deutscher Maler und Bildhauer
 Hanns Heinz Röll, deutscher Fernsehjournalist und -moderator
 Joachim Röll (um 1550–1606), letzter Abt von Hersfeld, siehe Joachim Roell
 Karl Röll (1916–1968), deutscher Fußballspieler
 Thomas Røll (* 1977), dänischer Fußballspieler
 Victor von Röll (1852–1922), österreichischer Jurist und Herausgeber der Enzyklopädie des Eisenbahnwesens
 Walter Röll (1937–2016), deutscher Philologe

Siehe auch:

 Roell
 Röell